Кольо́ () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Кольо, Рене — швейцарский кёрлингист.
 Кольо, Фред — швейцарский кёрлингист.

См. также 
 Колло